Микулаш () — чешское и словацкое мужское имя, аналог имени Николай.

Носители 
 Микулаш II (князь Опавский)
 Микулаш V Крновский
 Микулаш IV Опавский
 Микулаш I (князь Опавский)
 Микулаш IV Брунтальский
 Микулаш VI Ратиборский
 Микулаш III Опавский
 Микулаш Дзуринда — словацкий политик, премьер-министр Словакии в 1999-2006 годах.
 Микулаш Конач — чешский средневековый писатель.
 Микулаш (Николай) Иванович Мушинка — словацкий и украинский фольклорист русинского происхождения.
 Микулаш Галанда — словацкий художник-иллюстратор.
 Микулаш Атанасов — чехословацкий борец греко-римского стиля.
 Микулаш Маник — словацкий шахматист.

См. также 
 Микулашек

Мужские имена
Чешские имена